Алекса Глатч (; родилась 10 сентября 1989 года в Ньюпорт-Бич, США) — американская теннисистка; финалистка Кубка Федерации (2009) в составе национальной сборной США; победительница 16 турниров ITF (девять — в одиночном разряде); бывшая пятая ракетка мира в юниорском рейтпнге; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (US Open-2005); финалистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (US Open-2005, Roland Garros-2007); победительница одиночного турнира Orange Bowl (2003, возрастная группа до 16 лет).

Общая информация 
Родителей Алексы зовут Лиза и Трей. У уроженки Калифорнии также есть младший брат Тайлер (пробует себя в гольфе) и несколько домашних животных (четыре кота и один пёс).

Глатч впервые пришла в теннис в пять лет. В ходе матча американка предпочитает действовать по всему корту; любимое покрытие — хард, любимый удар — подача.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (14)

Победы (9)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (10)

Победы (7)

Поражения (3)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты США